Блюмауэр, Алоис (иногда Блумауэр, Блюмауер, Алоизий, ) (21 или 22 декабря 1755, Штайр — 16 марта 1798, Вена), австрийский поэт. Одно время Блюмауэр был любимым поэтом Вены. 

Главное сочинение (3 тома, 1784‒88) — «Приключения благочестивого героя Энея» («Virgils Aeneis, travestiert»), относится к жанру травести, пародия на «Энеиду» Вергилия и сатира на католическую церковь. Это произведение послужило прообразом для Николая Осипова, написавшего в 1791 году «Вергилиеву Энеиду, вывороченную наизнанку».

Похоронен на кладбище Святого Марка; могила утрачена.

Произведения 

 Aloys Blumauers gesammelte Werke. 3 Bände, Scheible, Stuttgart, 1839
 Virgils Aeneis, travestiert, Edition Praesens, Wien 2005, ISBN 3-7069-0347-4

Ссылки 
 Eintrag in : Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Bd. 1, S. 436-444, Wien 1856

Примечания 

Писатели Австрии
Поэты Австрии
Литература на немецком языке
Умершие в Вене
Иллюминаты
Похороненные на кладбище Святого Марка